Maiello ist der Familienname folgender Personen:

 Tony Maiello (* 1989), italienischer Popsänger